Arquitecto puede referirse a:

Ocupaciones
Arquitecto, un profesional calificado en la planificación, diseño y supervisión de la construcción de edificios.
Un diseñador o persona responsable de cualquier esfuerzo complejo, en el cual el término arquitectura se emplea metafóricamente.
Arquitecto de sistemas, un ingeniero de sistemas responsable de la «arquitectura» de un proyecto de hardware o software informático

Personas individuales
Little Richard, como «el arquitecto del rock and roll»
Karl Rove, conocido como «El Arquitecto», un apodo dado por el Presidente George W. Bush

Personajes de ficción
Arquitecto (Matrix), un personaje de las dos últimas películas de Matrix

Películas
Los arquitectos, película de 1990.